Der Begriff Klopfen bezeichnet:

ein Pochen mit den Knöcheln
an eine Tür, um eintreten zu dürfen (vgl. Höflichkeit)
auf die Tische von studentischen Auditorien oder von Versammlungen, um Beifall auszudrücken
eine unregelmäßige Kraftstoffverbrennung bei Ottomotoren Klopfen (Verbrennungsmotor)
das Klopfen von Pelzen siehe Klopfen (Kürschnerei)
ein industrielles Veredelungsverfahren von Textilien Klopfen (Textilindustrie)
während eines Telefonats wird das Eingehen eines Anrufs mit einem Signal (Anklopfen) angezeigt.
das Hämmern auf flachen Fleischstücken vor dem Garen, z. B. mit einem Fleischklopfer.
ein bestimmtes Verhalten von Hasen und Hasenartigen.
ein Verfahren zur Reinigung von Teppichen
Klopftherapie, Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie (PEP) 
Klopfakupressur, Emotional Freedom Techniques (EFT)

Siehe auch